Sanbao bezeichnet:

 Sanbao (Hongya) (三宝镇), Großgemeinde im Kreis Hongya in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanbao (Gemeinde, Beipiao) (三宝乡), Gemeinde der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Sanbao (Bin) (三宝乡), Gemeinde im Kreis Bin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Sanbao (Qinglong) (三宝彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sanbao (Straßenviertel, Beipiao) (三宝街道), Straßenviertel der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Sanbao (Qilin) (三宝街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qilin in der chinesischen Provinz Yunnan